Moutier (municipi de Berna), municipi del cantó de Berna (Suïssa), cap del districte de Moutier
 Moutier-D'Ahun, comuna a la regió occitana de la Nova Aquitània, departament de la Cruesa
 Moutier-Malcard, municipi del departament francès de la Cruesa a la regió de la Nova Aquitània 
 Districte de Moutier, districte del cantó de Berna al nord-oest del cantó